Il singolare dell'Aircel Chennai Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il campione uscente era Stanislas Wawrinka, ma è stato battuto ai quarti di finale dal qualificato Gō Soeda.

Il canadese Milos Raonic ha vinto il torneo battendo in finale il serbo Janko Tipsarević per 64-7, 7-64, 7-64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Janko Tipsarević (finale)
 Nicolás Almagro (semifinale)
 Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
 Milos Raonic (campione)

  Ivan Dodig (secondo turno)
  Fabio Fognini (primo turno)
  Xavier Malisse (primo turno)
  Olivier Rochus (primo turno)

Qualificati 

  Yūichi Sugita (quarti di finale)
  Gō Soeda (semifinale)

  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2012
ATP World Tour 2012